История почты и почтовых марок Португальской Индии описывает развитие почтовой связи в Португальской Индии (Гоа, Даман, Диу), бывшей португальской колонии на территории Индии.

Развитие почты 
История почты Португальской Индии начинается с обмена письмами между вице-королем и королевским двором в Лиссабоне вскоре после завоевания Старого Гоа Афонсу де Албукерке в 1510 году. Письма, написанные в трех экземплярах, перевозились на отдельных судах из-за опасностей плавания. Почта также доставлялась по сухопутному маршруту. Первая почтовая связь Португальской Индии носила официальный характер, и теперь корреспонденцию можно найти в музеях, государственных и церковных архивах.

Известно, что регулярная почтовая связь с Лиссабоном осуществлялась с 1825 года. Почтовые штемпеля Португальской Индии известны с 1854 года, когда в Гоа открылось почтовое отделение, а в Дамане — экстерриториальное почтовое отделение Британской Ост-Индской компании. В 1880 году в Диу открылось почтовое отделение Португальской Индии.

Почтовое отделение Британской Ост-Индской компании в Дамане, где продавались почтовые марки Британской Индии, функционировало в период с 1854 года по ноябрь 1883 года. На почтовом штемпеле Дамана было изображено число «13» в пределах наклонных вниз диагональных полос, это был почтовый штемпель «использованного за рубежом» «типа 4» Renouf. Почтовые марки Британской Индии также имелись в наличии в португальском почтовом отделении в Гоа в период с 1854 года по 1877 год.

До создания Всемирного почтового союза в 1874 году каждая страна должна была заключать отдельный почтовый договор с каждой другой страной, с которой она осуществляла международный почтовый обмен. Португалия заключила почтовую конвенцию с Великобританией, поэтому почтовые отправления направлялись через Бомбей и перевозились британскими пакетботами.

Выпуски почтовых марок

Первые марки 
Первые почтовые марки Португальской Индии были выпущены 1 октября 1871 года. Они были выпущены для местного обращения на территории колонии. Для международных почтовых отправлений требовались почтовые марки Британской Индии.

Дизайн этих первых почтовых марок просто состоял из номинала в центре, с овальной полосой, содержащей надписи  и  («Португальская Индия»). Штампы вырезались несколько раз, а марки печатались на нескольких видах бумаги, что привело к чрезвычайно сложной ситуации, которая была тщательно изучена: были идентифицированы около 55 типов марок, выпущенных в период с 1871 года по 1877 год, некоторые из которых довольно редки.

Стандартные выпуски 
В 1877 году Португалия включила Индию в свой стандартный «коронный» выпуск с девятью номиналами от 5 рупий до 300 рупий. Эти марки закончились в 1881 году, и на старых местных почтовых марках были сделаны надпечатки различных новых номиналов, в результате чего появились почти 100 разных типов марок. Дополнительные «коронные» почтовые марки прибыли в 1882 году, но в следующем году были дополнены дополнительными номиналами марок оригинального местного дизайна.

Начиная с 1886 года, стандартные выпуски почтовых марок близко соответствовали выпускам других колоний, главным исключением стала серия марок с надпечатками нового номинала в 1912 году, изготовленная перфорированием существующих почтовых марок по вертикали посередине и надпечаткой нового номинала с каждой стороны.

В 1887—1895 годах почтовые марки колонии содержали надпись  («Португальская Индия») .

В период с 1898 года по 1943 года на почтовых марках Португальской Индии имелась надпись  («Индия, почта»).

С 1946 года на почтовых марках Португальской Индии была надпись  («?»).

Памятные марки 
В 1925 году выпуском памятной марки было отмечено 400-летие со дня смерти Васко да Гамы, а в декабре 1931 года серия из шести марок была посвящена возношению святого Франциска Ксаверия, проходившему в Гоа. Серии почтовых марок, выпущенные в 1946 и 1948 годах, были посвящены выдающимся историческим личностям, связанным с колонией.

Первая филателистическая выставка Португальской Индии в Гоа в 1952 году была отмечена двумя почтовыми марками: одна воспроизводит рисунок первого выпуска, на другой изображён святой Франциск Ксаверий. На марках надпись «India 1931», «Comemorativo da Exposicao de S. Francisco Xavier».

Стандартная серия в 1956 году отметила 450-летие португальских поселений в Индии и содержала портреты и карты старых фортов, а на серии 1959 года были изображены различные монеты.

Первый почтовый блок Португальской Индии вышел в 1946 году.

Последние выпуски 
Последний стандартный выпуск вышел 25 июня 1960 года в ознаменование 500-летия со дня смерти инфанта Генриха Мореплавателя. Почтовые марки Индии впервые поступили в обращение 29 декабря 1961 года, хотя прежние почтовые марки оставались в обращении до 5 января 1962 года. С 1962 года в обращении индийские почтовые марки.

Португалия продолжала выпуск марок для своей утраченной колонии, однако ни одна из них никогда не продавалась в почтовых отделениях колонии и поэтому они не считаются почтовыми марками.

Другие виды почтовых марок 
Помимо регулярных (стандартных и памятных) выпусков почтовых марок в Португальской Индии эмитировались авиапочтовые, доплатные и почтово-налоговые марки.

Авиапочтовые 
Первые авиапочтовые марки этой колонии появились в 1938 году.

Доплатные 
Надпись на доплатных марках в 1904—1914 годах  («Индия, доплата»). Надпись на выпущенных в 1945 году доплатных виньетках:  («Португальская колониальная империя»).

Почтово-налоговые

Дадра и Нагар-Хавели 
Территории Дадра и Нагар-Хавели были освобождены от португальского владычества в 1954 году и фактически были независимыми до их официального включения в состав Индии после аннексии Гоа в 1961 году. В течение этих лет почтовые отправления из Дадры и Нагар-Хавели пересылались через индийский город Вапи, расположенный недалеко от границы. Первоначально на оставшихся запасах почтовых марок Португальской Индии была сделана надпечатка  («Освобождённые территории») в две строки.

См. также 
 Португальская Индия
 История почты и почтовых марок Индии

Примечания

Литература 
 Harrison, Gilbert & Lieut. F. H. Napier, R.N. Portuguese India. — London: Stanley Gibbons, 1893. (Репринты статей в журнале «Stanley Gibbons' Monthly Journal.»)

Ссылки 
 The Encyclopaedia of Postal Authorities
 Mimoso, João Manuel. An introduction to the 'Native Stamps' types of Portuguese India
 Mimoso, João Manuel. Forgeries of the Native Stamps of Portuguese India